Balinț (gemeente), gemeente in Roemenië
 Balinț (dorp), dorp in Roemenië in de gelijknamige gemeente